Matre ist Familienname:
 Ørjan Matre (* 1979), norwegischer Komponist
Weiteres:
 Matre (Schiff), norwegische Fähre